Eikenheuvel (Baarn), villa en gemeentelijk monument in Baarn.
 Eikenheuvel (Maashorst), voormalige buurtschap en huidige wijk in Uden.
 Eikenheuvel (Vught), landgoed en voormalige villa van opleidingsinstituut Regina Coeli